Paulshöhe steht für:

 Sportplatz Paulshöhe, Sportplatz in Schwerin
 Paulshöhe (Trebbin), Wohnplatz in Trebbin